Strindberg kan syfta på:

 Strindberg (krater) – nedslagskrater på Merkurius
 10587 Strindberg – en asteroid i huvudbältet

Släkten Strindberg
 Strindberg (släkt), en svensk släkt (några nämnvärda personer benämns nedan)
 Henrik Strindberg (präst) (1708–1767), präst i Ångermanland
 Henrik Strimberg (1753–1830), uppfinnare
 Carl Axel Strindberg (1845–1927), kompositör, sångtextförfattare, musiker och försäkringstjänsteman
 August Strindberg (1849–1912), svensk författare, dramatiker och bildkonstnär
 Nils Strindberg (1872–1897), vetenskapsman och polarfarare
 Sven Strindberg (1874–1957), konsthandlare och intendent
 Tore Strindberg (1882–1968), skulptör och medaljgravör
 Axel Strindberg (1910–2000), författare och litteraturvetare

Personer med efternamnet
 Anita Strindberg (född 1937), skådespelare, artistnamn för Anita Edberg
 Per-Olof Strindberg (1920–1995), svensk politiker
 Thomas Strindberg (född 1970), tidigare Carlsson, journalist och webbentreprenör
 Thor-Leif Strindberg (född 1949), tidigare Dahnielson, översättare, konstnär och författare

Övrigt
 Strindbergs, svensk musikgrupp aktiv 1982-1985